Бурат:

 Бурат (машина) — машина для просеивания сыпучих материалов через сито, натянутое на вращающемся барабане круглой, конической, призматической, пирамидальной формы (чаще шестигранной).
 Бурат (династия) — болгаро-хазарская княжеская династия.
 Бурат (река)